

Patronyme 

 
 Jules Michelin (1817-1870), peintre, dessinateur et graveur français ;
 Pierre Michelin (1876-1952), général français ;
 André Michelin (1853-1931), ingénieur et industriel français cofondateur du groupe Michelin ;
 Édouard Michelin  (1859-1940), industriel français cofondateur du groupe Michelin ;
 Marcel Michelin (1886-1945), fils d’André, homme d'affaires et président sportif ;
 Pierre Michelin (1937-), footballeur français
 Nicolas Michelin (1955-), architecte français ;
 Édouard Michelin (1963-2006), industriel français ;
 Alexandre Michelin (1964-), dirigeant de télévision ;
 Clément Michelin (1997-), footballeur français.
 Voir aussi Famille Michelin

Toponyme 

 Parc des sports Marcel-Michelin, stade français de Clermont-Ferrand ;
 Cité Michelin, cité ouvrière française de Clermont-Ferrand.

Titres 

 Guide Michelin, guide touristique et gastronomique français ;
 Étoile Michelin, système de récompense ;
 Carte Michelin, carte routière française.

Autres 
 Michelin, fabricant de pneumatiques français ;
 ViaMichelin, société de produits et services numériques française.